Rajsko ist der Name folgender Orte:

 Rajsko (Opatówek), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Opatówek
 Rajsko (Oświęcim), Ortschaft in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Oświęcim
 Rajsko (Szczurowa), Ortschaft in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Szczurowa
 Rajsko (Mstów), Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Mstów
 Rajsko (Recz), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Recz

 Rajsko (Dlouhá Ves) (dt. Roisko), Ortsteil von Dlouhá Ves u Sušice, Okres Klatovy, Tschechien